Le nom Herbo est porté par plusieurs personnalités, dont :

 Fernand Herbo, peintre français
 Léon Herbo, peintre belge

Homonymie de patronyme